miejscowości
 Breslau – niemiecka nazwa polskiego miasta Wrocław
 Breslau – niemiecka nazwa łotewskiej miejscowości Braslava
 Breslau – miejscowość w gminie Woolwich prowincji Ontario w Kanadzie
 Breslau – obszar niemunicypalny w Hrabstwie Pierce w stanie Nebraska w USA
 Breslau – miejscowość w Hrabstwie Lavaca w stanie Teksas w USA

 osoby noszące nazwisko Breslau
 Richard Breslau (1835–1897) – niemiecki polityk urodzony w Chorzowie
 Georg Müller-Breslau (1856–1911) – niemiecki malarz
 Heinrich Müller-Breslau (1851–1925) – niemiecki inżynier
 Louise Breslau (1856–1927) – szwajcarska artystka

 inne
 SMS Breslau – niemiecki krążownik z okresu I wojny światowej

Zobacz też 

 Bresslau